Kleist puede referirse a varios personajes alemanes:
 Heinrich von Kleist (1777-1811), poeta, dramaturgo y novelista alemán.
 Ewald von Kleist (1881-1954), Mariscal de Campo alemán durante la Segunda Guerra Mundial.